Moon Records – sottoetichetta della casa discografica italiana Cedi, attiva negli anni sessanta.
 Moon Records – etichetta discografica di genere hard rock che ha pubblicato tra anni settanta e ottanta unicamente i dischi dei Rush.
 Moon Records – casa discografica italiana minore degli anni ottanta.
 Moon Records – etichetta spagnola di genere techno creata nel 1993 da Ricardo Vazquez LLanes, Sonia Barbero Verdeguer and José Eduardo Gómez López.
 Moon Records Ukraine – casa discografica ucraina attiva dagli anni novanta, inizialmente producendo musicassette pirata, divenuta poi una delle maggiori etichette dell'Ucraina.
 Killing Moon Records – etichetta discografica indipendente britannica.